Huttel ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Huttel (1895–1973), deutscher Schriftsteller
 Joachim Huttel, deutscher Basketballspieler